«Последняя охота» () — фильм режиссёра Фрица Кирша, снятый в 2006 году.

Сюжет 
Октябрь 1999 года. Джек Хэмберг решает поправить своё материальное положение, сняв документальный фильм об охоте на оленя. Для этой цели он привлекает оператора Аттикуса Монро и своего десятилетнего пасынка Клинта. Они едут в специально арендованный охотничий заказник, однако там их следы теряются.

Через несколько дней отец Клинта Джон Кроу организует поиски. Ему удаётся найти часть записей, из которых выясняется, что съёмочная группа обнаружила в лесу странный забор из колючей проволоки, ограждающий частные владения. После некоторых раздумий, они решают нарушить границу. Оказывается, что здесь обитают некие существа, которые заключили с людьми соглашение…

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы Фрица Кирша
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях